„Братя Миладиновци“ () е най-голямата награда за поетично творчество в Република Македония.

Връчва се за стихосбирка от 1963 година между 2 фестивала на Стружките вечери на поезията на международната поетична среща „Мостове“ („Мостови“) на изтека на реката Черни Дрин от Охридското езеро. Фестивалът „Стружки вечери на поезията“ всяка година издава представителна книгa поезия от носителя на наградата „Братя Миладиновци“ в превод на английски език.

Носители

Бележки 

Обекти, наречени на Братя Миладинови
Награди за изкуство на Северна Македония
Северномакедонска литература
Литературни награди
Култура в Струга